Le Château de Bel Air situé sur la commune française de Saint-Morillon, dans le département de la Gironde.
 Le château de Bel Air situé sur la commune française de Sigonce, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.